

Серата-Ноуе () — село у Фалештському районі. Входить до складу комуни Серата-Веке.
 Серата-Ноуе () — село у Леовському районі.